89-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 12 по 16 июня 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 22 команды: 4 команды категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных команд, 5 континентальных и сборная Бельгии. Всего на старт соревнования вышли 153 гонщика. До финиша доехали 124 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 682,9 километра. Третий этап прошёл в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Июнь 2019 года